Tiomila – zawody sztafetowe w biegu na orientację rozgrywane corocznie w Szwecji, począwszy od 1945 roku. Główną kategorią zawodów jest sztafeta składająca się z 10 mężczyzn, która biega w ciągu nocy aż do świtu, pozostałe kategorie to sztafety 5-osobowe kobiet, młodzieży i weteranów, startujące o różnej porze w ciągu dnia.

W zawodach biorą udział klubowe sztafety z wciąż zwiększającej się liczby krajów. W 2005 roku startowało około 300 męskich sztafet oraz 400 damskich.

Nazwa zawodów - Tiomila - swoje pochodzenie bierze z języka szwedzkiego i oznacza "10 mil (szwedzkich)" (około 100 km) i była to suma dystansu całej sztafety. Natomiast obecnie ten dystans co roku ulega zmianie.

Statystyka zawodów

Zwycięzcy

Zobacz też 
 O-Ringen
 Jukola

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodów

Zawody w orientacji sportowej